Příjmení Karger nese více různých osobností:

 Fred Karger (* 1950) – židovský gay aktivista a politický konzultant z Kalifornie
 Jan Karger (* 1940) – československý a český trenér a funkcionář basketbalu
 Vilém Karger (1856–1943) – rakouský rolník a politik z Moravy